Balog Márton
 Balog Márton (17–18. század) csizmadiamester
 Balog Márton (18. század) birtokos

Balogh Márton
 Balogh Márton  (1946) botanikus, ökológus
 Balogh Márton színész
 Balogh Márton néptáncos, népdalénekes, kunkapitány

Jegyzetek